Como Escuela de Chicago se conoce a:
algunos departamentos de la Universidad de Chicago. Los más relevantes son:
el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago;
el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago.
la Escuela de Economía de Chicago, escuela económica partidaria del libre mercado.
la corriente arquitectónica surgida en Chicago a finales del siglo XIX.
diversos estilos musicales, relacionados con el jazz. los más relevantes son:
La escuela hot de Chicago;
La escuela de blues de Chicago.